Existen diversos puertos de montaña con este nombre:

 Puerto de las Palomas (Grazalema)
 Puerto de las Palomas (Cazorla)
 Puerto de las Palomas (Los Alcornocales)